W przededniu – powieść Iwana Turgieniewa
 W przededniu – powieść Orsona Scotta Carda i Aarona Johnstona, prequel Gry Endera.